Maria-Wunder-Kirche (Nuestra Señora de los Milagros bzw. Santa Maria dei Miracoli) steht für folgende Kirchen:
 Virgen de los Milagros (Santa Fe), Argentinien
 Santa Maria dei Miracoli (Morbio Inferiore), Schweiz

Italien:
 Santa Maria dei Miracoli (Brescia)
 Santa Maria dei Miracoli (Mailand)
 Santa Maria dei Miracoli (Neapel)
 Santa Maria dei Miracoli (Palermo)
 Santa Maria dei Miracoli (Pianetto)
 Santa Maria dei Miracoli (Rom)
 Madonna Miracolosa (Taggia)
 Santa Maria dei Miracoli (Venedig)

Paraguay:
 Basílica de la Virgen de los Milagros

Spanien:
 Nuestra Señora de los Milagros (Ágreda), Soria
 Nuestra Señora de los Milagros (Amil), Galicien
 Ermita de Los Milagros (Caión)
 Nuestra Señora de los Milagros (Mérida), Extremadura
 Nuestra Señora de los Milagros (Quintana de la Serena), Badajoz
 Santa María de los Milagros (Tarragona)